В Соединённых Штатах Америки насчитывается три действующих округа с названием Платт ():
 Платт (округ, Вайоминг)
 Платт (округ, Небраска)
 Платт (округ, Миссури)
 Платт (округ, Территория Колорадо) — округ на Территории Колорадо в период с 1872 по 1874 годы